Big Bang steht für:

 Big Bang, die Entstehung des Universums nach dem „Standardmodell“ der Kosmologie, siehe Urknall
 Big Bang (Buch), Buch von Simon Singh
 Big Bang (Band), südkoreanische Boygroup
 The Big Bang, Musikalbum von Busta Rhymes (2006)
 The Big Bang (Film), US-amerikanischer Film von Tony Krantz (2011)
 Big-Bang-Zündfolge, Zündfolge bei Motorradmotoren
 Operation Big Bang, Sprengung der militärischen Anlagen auf Helgoland, siehe Sprengung von Bunkeranlagen auf Helgoland
 Big Bang, Strategie bei der Einführung von Software, siehe Standardsoftware #Einführung von Standardsoftware

BigBang steht für:

 BigBang, norwegische Band

Siehe auch:

 The Big Bang Theory, eine US-amerikanische Sitcom seit 2007